UFN steht für:

 Union des Femmes du Niger, Frauenorganisation in Niger
 United Front of Nagaland, politische Partei in Indien

UFN